Ruslands håndboldlandshold har flere betydninger:
 Ruslands håndboldlandshold (damer)
 Ruslands håndboldlandshold (herrer)